Changmiania liaoningensis es la única especie conocida del género extinto Changmiania de dinosaurio ornitópodo hipsilofodóntido que vivió a principios  del período Cretácico, hace aproximadamente 130 millones de años, en el Barremiense, en lo que hoy es Asia.

Descripción
El espécimen holotipo tiene una longitud conservada de 117 centímetros. Los autores que describieron establecieron algunos rasgos distintivos. Algunos de estos eran autapomorfías, caracteres derivados únicos. Los huesos frontales son alargados, cuatro veces más largos que anchos. Los parietales no comparten una cresta en la línea media. La rama frontal del hueso escamoso es recta y alargada. En la esquina superior trasera del escamoso hay un patrón distintivo. El borde inferior del dentario es convexo pero el borde del hueso angulares fuertemente cóncava, lo que da como resultado un perfil sinuoso para la mandíbula inferior en su conjunto. Las espinas neurales de las vértebras sacras se fusionan en una placa alargada continua. Tanto el extremo inferior como el superior del omóplato se expanden asimétricamente. Los ilíacos emparejados están inclinados hacia arriba y hacia adentro, cubriendo el sacro en la vista superior. La parte superior de la pantorrilla es tan robusta como la de la tibia.

Descubrimiento e investigación
El taxón está representado por dos esqueletos articulados casi completos, el espécimen holotipo, PMOL AD00114 y una muestra referida, PMOL LFV022. Estos restos fueron descubiertos en sedimentos dastados en la edad Barremiense, de 123,2 millones de años, Camas Lujiatun de la Formación Yixian por agricultores locales y parcialmente preparados. Fueron adquiridos por el Museo Paleontológico de Liaoning en Shenyang, que completó la preparación. No se encontraron indicios de que los comerciantes de fósiles hubieran manipulado los fósiles. Las perfectas posiciones reales de estos especímenes sugieren que fueron enterrados vivos, posiblemente en sus propias madrigueras.

En 2020, la especie tipo Changmiania liaoningensis fue nombrada y descrita por Yang Yuqing,  Wu Wenhao, Paul-Emile Dieudonné y Pascal Godefroit. El nombre genérico se deriva de 長眠, cháng mián, "sueño eterno" en chino, refiriéndose a la posible posición de sueño en la que se encontraron los fósiles. El nombre específico se refiere a la procedencia de Liaoning.

Clasificación
En su análisis filogenético, Yang et al. de 2020 recuperó a Chiangmiania como el ornitópodo más basal. El cladograma a continuación sigue sus resultados.

Filogenia

Referencias

Ornithopoda
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia